Расторже́ние бра́ка — многозначное понятие, которое может означать следующее:

 Расторжение брака (развод) — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами;
 «Расторжение брака» — книга британского писателя и богослова К. С. Льюиса, в которой он описывает своё видение христианской концепции рая и ада.